Кубок Албанії з футболу 2012–2013 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул вперше здобув Лачі.

Календар

Перший попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 вересня 2012

|}

Другий попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2012

|}

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/3 жовтня 2012

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня/7 листопада 2012

|}

Груповий раунд

Група А 

 

Результати

Група B 

 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/17 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 

2012—2013
Албанія
Албанія